Ca l'Ermengol (Mata-solana)
 Ca l'Ermengol (Pinell de Solsonès): masia del municipi de Pinell de Solsonès.